Yakima steht für:

 Yakima, Bezeichnung der Yakama bis 1994
 Yakima (Washington), Stadt in Zentral-Washington
 Yakima (Schiff), Fähre der Washington State Ferries
 Yakima, früherer Name von Sedalia (Texas), Ort in Texas
 Yakima County, County im Bundesstaat Washington
 Yakima River, Fluss im Bundesstaat Washington
 Yakima Canutt (1895–1986), US-amerikanischer Rodeo-Reiter, Stuntman und Second-Unit-Regisseur; bürgerlich Enos Edward Canutt 

Siehe auch:
 Bistum Yakima